Scott Miller – programmatore e fondatore della Apogee Software
 Scott Miller – cantante rock, ex-membro dei V-Roys e fondatore della Scott Miller and the Commonwealth
 Scott Miller – cantante rock, ex-membro di Game Theory, cantante leader di Loud Family
 Scott Miller – nuotatore australiano
 Scott Miller – giocatore di football americano statunitense